

Prénom et patronyme 
 Gérold est un prénom masculin.
 Gérold est aussi un patronyme.

Saint chrétien 
 Gérold de Cologne († 1241), pèlerin originaire de Cologne, assassiné près de Crémone en Italie par des brigands ; fêté localement le 7 octobre.

Souverains et nobles 
 Gérold  de Vintzgau, (° vers 725 - † vers 786), comte de Vintzgau, fils de Hado de Vintzgau et Gerniu de Suevie.
 Gérold, † vers 799, beau-frère de Charlemagne et préfet de Bavière.

Ecclésiastiques 
 Gérold (Giraud, Géraud) de Lausanne, dit de Flandres († 1239), ancien abbé de Molesme, de Cluny et évêque de Valence, patriarche latin de Jérusalem.
 Gérold  de La Tour-Châtillon de Zurlauben († 1607), abbé et seigneur de la maison bénédictine de Rheinau, en Thurgovie. 
 Gérold II de la Tour-Châtillon de Zurlauben († 1735), frère de Placide de la Tour-Châtillon de Zurlauben, d'abord secrétaire général de la congrégation des bénédictins en Suisse, fut nommé, en 1697, abbé et seigneur de l'abbaye de Rheinau.

Autres personnalités portant ce patronyme 
 Charles Théodore Gérold, pasteur et théologien alsacien
 Élise Gérold, artiste, épouse du précédent
 Jean Théodore Gérold, musicologue et théologien, fils du précédent, auteur de L’Art du chant en France au XVIIe siècle, publié chez Ayer Publishing', en 1973 ().
 Mary Gerold, épouse du journaliste et écrivain allemand Kurt Tucholsky.

Médecine 
 Le syndrome de Baller-Gerold associe une fusion des sutures coronales du crâne (craniosynostose) aboutissant à une brachycéphalie avec des globes oculaires proéminents (proptosis) et un front saillant.

Références